Жуківська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Жуківська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Жуківська сільська рада — Київська область, Згурівський район
 Жуківська сільська рада — Львівська область, Золочівський район
 Жуківська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Жуківська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Жуківська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Жуківська сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район
 Жуківська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район
 Жуківська сільська рада — Чернігівська область, Куликівський район